Hérault (departement)
Hérault (rivier)
Paul Louis Hérault (1863-1914), uitvinder van het oxystaalprocedé